

Spoorwegen
 Treinvervoer in het algemeen
 Spoorwegonderneming ("Hij werkt bij het spoor")
 Een "rijbaan" van een spoorlijn of trambaan, met aan weerszijden een rail, of in het geval van monorail, een enkele rail in het midden
 Spoornummer ("Spoor 2")
 Baanvak, een stuk spoorweg tussen twee (grotere) stations

Overblijfsel
 Spoor (overblijfsel), overblijfsel, vaak in de vorm van een afdruk en zich uitstrekkend over een afgelegd traject
 Bouwspoor, in de historische bouwkunde en archeologie fysieke sporen in bouwwerken die aanwijzingen geven over de bouwgeschiedenis

Wetenschap

Scheikunde
 Spoor (scheikunde), een heel kleine hoeveelheid van een bepaald product

Wiskunde
 Spoor (lineaire algebra), de optelling van de waarden op de diagonaal van een vierkante matrix
 Spoor (galoistheorie), de optelling van de waarden op de diagonaal van een representatiematrix
 Deelruimtetopologie, ook nog in de wiskunde: de spoortopologie is de topologische structuur geërfd door een deelverzameling van een topologische ruimte

Biologie
 Spoor (bloem), een hol, meestal conisch uitsteeksel aan de voet van een kroonblad, kelkblad of vergroeide kroon
 Spore, het voortplantingsorgaan bij schimmels en bacteriën
 Spoor (paard), een rudimentair element aan de kogel van het paard, waarschijnlijk een overblijfsel van een voetkussentje
 Spoor (dier), een puntig uitsteeksel aan de poot van een dier

Overig
 Spoor (beek), een beek in de Belgische provincie Luik
 Spoor (bouwkunde), een onderdeel van een dakconstructie
 Spoor (muziek), een gebruikt kanaal bij muziekopnamen
 Spoor (tijdschrift), tijdschrift voor reizigers van de Nederlandse Spoorwegen
 Spoor (voertuig), het recht rijden van een voertuig
 Filmspoor, een deel van een filmstrook
 Sporen (paardrijden), puntige uitsteeksels aan de laars van een ruiter

Personen 
 Spoor (geslacht), Nederlandse familie
 André Spoor (journalist)|, Nederlands journalist
 André Spoor (musicus), Nederlands violist, concertmeester en tweede dirigent
 Carolien Karthaus, voluit Carolien Marie Elisabeth Karthaus-Spoor, Nederlands actrice
 Hendrickje Spoor, Nederlands schrijfster
 Rinus Spoor, Nederlands televisieregisseur
 Rudolf Spoor, Nederlands televisieregisseur
 Simon Spoor, Nederlands generaal
 Will Spoor, Nederlands acteur en theatermaker